

Совєтське сільське поселення — сільське поселення, Фальонський район, Кіровська область
 Совєтське сільське поселення — сільське поселення, Ядринський район, Чувашія

Див. також 
 Совєтське міське поселення